Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Broomhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Barnsley